El Fresno kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Fresnos, Nuevo León, 
 El Fresno, Zacualpan, 
 El Fresno, Guerrero, 
 El Fresno, Valle de Bravo, 
 El Fresno, Veracruz, Tlacolulan, 
 El Fresno, Zacatecas, Sain Alto, 
 El Fresno, Puebla, 
 El Fresno, Hidalgo, San Salvador, 
 El Fresno, Ziracuaretiro, 
 El Fresno, Zinapécuaro, 
 El Fresno, Morelos, 
 El Fresno, Jilotepec, 
 El Fresno, Guanajuato, 
 El Fresno, Copándaro,

Spanien 

 Fresno-Alhándiga, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 El Fresno, Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar